Ла Лонганиза има више значења:

 Ла Лонганиза (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лонганиза (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лонганиза (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лонганиза (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лонганиза, Лас Трохас (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику